Nikita Bulgaria es el nombre artístico de Viktoria Radina, una actriz pornográfica búlgara.

Filmografía

Woodman Casting X 80 (2010)

Referencias

Enlaces externos

Nikita Bulgaria en Iafd.com
Viktoria Radina en Blogspot.com
Viktoria Radina en Europornstar.com

Actrices pornográficas de Bulgaria
Nacidos en Pazardzhik